Film
 Remember Me (1985), een Amerikaanse televisiefilm uit 1985
 Remember Me (1995), een Amerikaanse televisiefilm uit 1995
 Remember Me (2010), een Amerikaanse dramafilm uit 2010

Muziek
 Remember Me (Blue Boy), een single uit 1997 van de Britse dj Blue Boy
 Remember Me (nummer van British Sea Power), een single uit 2001 van de Britse rockband British Sea Power
 Remember Me (Daley), een single uit 2012 van de Britse zanger Daley
 Remember Me (Hoobastank), een single uit 2002 van de Amerikaanse rockband Hoobastank
 Remember Me (Journey), een single uit 1998 van de Amerikaanse rockband Journey
 Remember Me (Diana Ross), een single uit 1970 van de Amerikaanse zangeres Diana Ross
 Remember Me (T.I.), een single uit 2009 van de Amerikaanse zanger T.I.
 Remember Me (The Zutons), een single uit 2004 van de Britse rockband The Zutons
 Remember Me (EP van British Sea Power), een EP uit 2003 van de Britse rockband British Sea Power
 Remember Me (Mac Dre), een album uit 2002 van de Amerikaanse rapper Mac Dre
 Remember Me (Kokia), een album uit 2003 van de Japanse zangeres Kokia
 Remember Me (Frank Strozier), een album uit 1976 van de Amerikaanse jazzmusicus Frank Strozier
 Remember Me (EP van Oh My Girl), een album van Oh My Girl uit 2018

Anders
 Remember Me (computerspel), een computerspel gemaakt door DONTNOD Entertainment
 Remember Me (Star Trek: The Next Generation), de 79e aflevering van de sciencefiction-televisieserie Star Trek: The Next Generation
 Remember me, een herhaalde zin in de aria Dido's Lament